Wilhelmus Josephus Jongmans (1878-1957), un professeur d'université et botaniste allemand	
 Stella Jongmans (né en 1971), une athlète néerlandaise